Міста Китаю

У таблиці наведено найбільші метропольні регіони Китайської Народної Республіки (стан: 1 січня 2017).

Див. також 
 Китайська Народна Республіка
 Історичні столиці Китаю

Джерела

Посилання 
 Національне бюро статистики КНР 
 Mongabay.com: Largest Cities in China 

 
Списки:Китай
Китай